BKQ steht für:
 Blackall Airport (IATA-Code), Flughafen von Blackall,  Queensland, Australien

bkq steht für:
 Bakairi (Sprache) (ISO-639-3-Code), karibische Sprache der Bakairi in Brasilien

Abkürzung